Макси́м Ра́фикович Кузахме́тов (род. 21 августа 1969 года, Ленинград, СССР) — российский издатель, менеджер в области СМИ, историк-публицист, популяризатор истории России, идеолог Ингерманландского сепаратизма. В прошлом — главный редактор газеты «Московский комсомолец в Петербурге», научно-популярных исторических журналов «Ваш тайный советник», ведущий программы «Всё так +» на радиостанции «Эхо Москвы». В настоящее время главный редактор научно-популярного исторического журнала «Секретная история», ведущий продолжения программы «Всё так +» на ютуб канале «Ищем выход».

Биография 
Максим Кузахметов родился 21 августа 1969 года в Ленинграде (СССР).

В 1986 году поступил на факультет психологии Ленинградского государственного университета, который окончил в 1992 году.

В 1987—1989 годы (в период отмены предоставления студентам отсрочки от призыва) — служба в рядах Советской армии. Службу проходил в посёлке Узун-Агач Алма-атинской области.

В 1989—1991 годы — работа в средней школе, с 1991 года — в области медиа.

С 2003 года — соучредитель и генеральный директор Издательской группы «Северный город».

В 2013—2015 годы — коммерческий директор изданий «МК в Питере» и «Город 812».

С 2014 по 2020 год — главный редактор научно-популярного исторического журнала «Ваш тайный советник».

С 2018 по 2022 год — соведущий (с Виталием Дымарским; далее Марк Нуждин), ведущий исторической программы «Всё так +» на радиостанции «Эхо Москвы» вплоть до её закрытия, с 2018 по 2021 год — главный редактор «МК в Питере».

С 2016 года — ведущий редактор главной темы номеров научно-популярного исторического журнала  «Дилетант».

С 2018 года — главный редактор научно-популярного исторического журнала «Секретная история».

С марта 2022 программа «Всё так +» выходит на ютуб-канале «Ищем выход».

Уехал из России после февраля 2022 года (война с Украиной). Сейчас с женой и детьми живет в Латвии.

Избранные труды

Проза 
 Произведения на сайте Проза.ру

Статьи 
 Кузахметов М. Р. Роковая ошибка Сталина // Дилетант, 23.10.2019

Редактирование 
 Максим Кузахметов — ведущий редактор главной темы номеров научно-популярного исторического журнала «Дилетант».

Выступления на радио 
 Перечень выступлений в исторических программах на радиостанции «Эхо Москвы»

Интервью, комментарии, открытые лекции 
 В Петербурге и в кризис появляются новые издания: [Комментарий Максима Кузахметова] // Петербургский обозреватель, 28.09.2015
 Кочнев Сергей. «Наполеон строил своего рода прообраз Евросоюза»: [Интервью с Максимом Кузахметовым] // Реальное время, 18.08.2019
 Как всё начиналось: Первый крестовый поход и еврейские погромы XI века, 30.01.2020: Информация на сайте «Jevents.ru»

Личная жизнь 
Женат, отец шестерых детей.

Увлечения 
 В 2003 году создал рок-группу «Клерки». Является автором всех песен группы, в том числе композиции «„Зенит“ — чемпион» (2007).
 Википедист, участник проектов Викимедиа.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Проза.ру
 Профиль на сайте Лениздат.ру
 Профиль на сайте «Media-atlas.ru»
 Архив выступлений в программе «Всё так +» на радиостанции «Эхо Москвы»
 Страница участника проектов Википедия

Выпускники факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета
Журналисты газеты «Московский комсомолец»
Радиоведущие России
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Медиаменеджеры
Главные редакторы по алфавиту
Главные редакторы России
Главные редакторы XXI века
Историки по алфавиту
Историки XXI века
Историки России
Публицисты по алфавиту
Публицисты XXI века
Публицисты России
Популяризаторы науки
Популяризаторы истории
Персоналии:Санкт-Петербург
Википедисты
Участники проектов Викимедиа
Русские эмигранты пятой волны в Латвии